Кире Маркоский (; родился 20 мая 1995 года в Охриде, Македония) — македонский футболист, вингер клуба «Шкупи» и сборной Македонии.

Клубная карьера 
Маркоский — воспитанник клуба «Работнички». 18 августа 2012 года в матче против «Дриты» он дебютировал в чемпионате Македонии. 10 августа 2013 года в поединке против «Македония Гёрче Петров» Кире забил свой первый гол за «Работничков». В 2014 году он помог клубу выиграть чемпионат и завоевать Кубок Македонии. В 2015 году Кире вновь стал обладателем национального кубка. Провёл более 100 матчей за «Работнички».

Летом 2018 года перешёл в киприотский клуб «АЕЛ (Лимасол)», но не стал игроком основного состава, сыграв за полтора года 13 матчей в чемпионате Кипра, из них только один — в стартовом составе. Весной 2019 года играл на правах аренды за словацкий «Спартак» (Трнава). Обладатель Кубка Словакии 2018/19. В июле 2020 года перешёл в чешскую «Карвину», но уже спустя месяц, не сыграв ни одного матча в Чехии, вернулся в Македонию и присоединился к клубу «Академия Пандев».

Международная карьера 
18 июня 2014 года в товарищеском матче против сборной Китая Маркоский дебютировал за сборную Македонии. 11 ноября 2017 года в поединке против сборной Норвегии он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2017 году в составе молодёжной сборной Македонии Маркоский принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Польше. На турнире он сыграл в матчах против команд Испании, Сербии и Португалии. В поединке против португальцев Кире забил гол.

Голы за сборную Македонии

Достижения 
Командные

 «Работнички»
  Чемпионат Македонии по футболу — 2013/2014
 Обладатель Кубка Македонии — 2013/2014
 Обладатель Кубка Македонии — 2014/2015

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Работнички»
Игроки ФК АЕЛ Лимасол
Игроки ФК «Спартак» Трнава